Woodstock este un nume propriu relativ frecvent în arealul limbii engleze, care se poate referi la:

Localități

Anglia 
 Woodstock, Oxfordshire

Statele Unite ale Americii 
 Woodstock, Alabama
 Woodstock, Alameda, California
 Woodstock, Connecticut
 Woodstock, Georgia
 Woodstock, Illinois
 Woodstock (Metra), o stațuie de cale ferată în localitatea Woodstock, Illinois
 Woodstock, Maine
 Woodstock, Maryland
 Woodstock (Upper Marlboro, Maryland)
 Woodstock, Minnesota
 Woodstock, New Hampshire
 Woodstock, New York
 Woodstock (CDP), New York, the primary hamlet within the town of Woodstock
 Woodstock, Ohio
 Woodstock, Oregon
 Woodstock, Vermont
 Woodstock (village), Vermont, în orașul Woodstock
 Woodstock, Virginia
 Battle of Woodstock, o bătălie a American Civil War care a avut loc lângă Woodstock, Virginia
 Woodstock (Wilmington, Delaware), listed on the NRHP in Delaware
 Woodstock (Lexington, Kentucky), listed on the NRHP in Kentucky
 Woodstock (Natchez, Mississippi), listed on the NRHP in Mississippi
 Woodstock (Scotland Neck, North Carolina), listed on the NRHP in North Carolina

Woodstock Festival 
 Festivalul de la Woodstock, Festivalul de la Woodstock, eveniment concertistic și de artă desfășurat între 15 și 18 august 1969 în localitatea Bethel din comitatul Sullivan la circa 69 de km (sau 43 de mile) sud-vest de localitatea Woodstock din statul american New York
 Woodstock '79
 Woodstock '89
 Woodstock '94
 Woodstock 1999
 Black Woodstock
 Przystanek Woodstock, un festival muzical polonez, numit după evenimentul din 1969

Filme și albume muzicale 
 Woodstock (film), a 1970 documentary about the 1969 festival	 
 Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More, a live album from the 1969 festival
 Woodstock 2, the second live album from the 1969 festival 
 Woodstock (Jimi Hendrix album)
 Woodstock 1999 (album), a live album from the 1999 festival
 "Woodstock" (song) by Joni Mitchell, later covered by Crosby, Stills, Nash & Young

Alte utilizări 
 Woodstock (novel), a novel by Walter Scott
 Woodstock (Peanuts), a character in the comic strip Peanuts
 Woodstock School, an international residential school in the Indian Himalayas
 Woodstock Pub, a pub in Bangkok, Thailand
 Woodstock Times, newspaper in the New York town of Woodstock
 Woodstock Vineyards, a vineyard in McLaren Vale, South Australia
 Woodstock (typewriter), a typewriter invented by Alvah C. Roebuck

Vezi și 
 Edmund of Woodstock, 1st Earl of Kent (1301 - 1330)
 Thomas of Woodstock, 1st Duke of Gloucester (1355 - 1397), unul din fii regelui Edward III al Angliei
 William Bentinck, Viscount Woodstock
 Thomas of Woodstock (piesă), o piesă de teatru, care ar fi putut fi scrisă de William Shakespeare

Nume proprii